Langenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Langenegger (* 1989), Schweizer Unihockeyspieler
 Dominik Langenegger (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler
 Johann Langenegger (* 1958), General der Bundeswehr
 Josef Langenegger (* 1949), Schweizer Manager und Politiker (FDP.Die Liberalen)
 Konrad Langenegger (1749–1818), Schweizer Baumeister
 Lorenz Langenegger (* 1980), Schweizer Schriftsteller
 Philipp Langenegger (* 1976), Schweizer Schauspieler
 Wendel Langenegger (1912–2005), Schweizer Lehrer und Heimatforscher